Kaituri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaituri (sjö), Egentliga Tavastland, 
 Kaituri (ö), Norra Savolax, Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar